Słowo rain oznacza po angielsku deszcz.

Lokalizacje

Niemcy 
 Rain – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Donau-Ries
 Rain – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Straubing-Bogen
 wspólnota administracyjna Rain – wspólnoty administracyjne w kraju związkowym Bawaria

Szwajcaria 
 Rain – gmina w kantonie Lucerna, w okręgu Hochdorf

Osoby 
 Rain – brytyjski muzyk
 Rain – południowokoreański piosenkarz i aktor

Inne 
 Rain – album Joego Jacksona
 Rain – singiel Creed
 Rain – singiel Madonny
 Rain – singel Mariusa Nedelcu
 Rain – singel Miki
 Rain – singel The Script
 Rain Man – amerykański film

Zobacz też 
 Maria Rain
 Rein